

Gouvernement 

Président : Pascal Lissouba
Premier ministre : Joachim Yhombi-Opango

Événements 

 : le Premier ministre Joachim Yhombi-Opango remet la démission de son gouvernement ; il est immédiatement reconduit dans ses fonctions, et présente son nouveau gouvernement le  ; deux partis d'opposition y sont représentés, le MCDDI et le RDPS
 : décrets portant réduction des salaires des agents de l'État

Naissances

Décès 

  : Sony Labou Tansi, écrivain
 : Sylvain Bemba, écrivain

Voir aussi 
 1995 en Afrique

Chronologie de la république du Congo au XXe siècle
1995 par pays